Elena Kagan
Veniamin Kagan
Yisrael Meir Kagan
Desambiguação